Reaktor kan betyde:
Kernereaktor – et sted hvor der udvindes energi ved spaltning af atomkerner.
Fusionsreaktor – et sted hvor den energi, der udløses ved fusion, udnyttes
Kemisk reaktor – en beholder der bruges til substanser der gennemgår en kemisk reaktion.
Elektrisk reaktor - spolen i en traditionel gasudladningsrør forkobling
Reaktor (software) – et modulært software-musikstudie.